Tra los Montes - littéralement en espagnol : « à travers les montagnes » - peut faire référence à :

 Voyage en Espagne, un livre de voyage de l'écrivain français Théophile Gautier sur son voyage en Espagne durant l'année 1840, et publié la première fois en 1843 sous ce titre.
 , une corvette canadienne, enregistrée sous drapeau panaméen après la Seconde guerre mondiale sous ce nom (avant d'être encore revendue ultérieurement).